Eteläranta :
Eteläranta, rue du centre de Pori en Finlande
Eteläranta, rue du centre d'Helsinki en Finlande

Eteläranta
Eteläranta